motyka – narzędzie rolnicze
 Motyka – wieś w Polsce

Ludzie o nazwisku Motyka 
 Marek Motyka (ujednoznacznienie)
 Grzegorz Motyka (ujednoznacznienie)
 Lucjan Motyka
 Tomasz Motyka
 Roman Motyka
 Robert Motyka
 Muriel Motyka
 Jan Barański, ps.: Motyka